Das Eigenschaftswort normannisch steht für:
 zwei regional verschiedene Gemeinschaften, siehe Normannen
 die Sprache dieser Gemeinschaften, siehe normannische Sprache

Siehe auch